Paul Jans ist der Name folgender Personen:

* Paul Jans (Politiker), Schweizer Politiker (CVP) 
 Paul Jans (Fußballspieler) (* 1981), niederländischer Fußballspieler